L'Orange Prokom Open 2001 è stato un torneo di tennis giocato sulla terra rossa. È stata la 4ª edizione del Orange Warsaw Open, che fa parte della categoria International Series nell'ambito dell'ATP Tour 2001 e della Tier III nell'ambito nel WTA Tour 2001. Si è giocato a Sopot in Polonia, dal 23 al 29 luglio 2001.

Campioni

Singolare maschile

 Tommy Robredo ha battuto in finale  Albert Portas 1–6, 7–5, 7–6(2)

Doppio maschile

 Paul Hanley  /  Nathan Healey hanno battuto in finale  Irakli Labadze /  Attila Sávolt 7-6(10) 6-2

Singolare femminile 

 Cristina Torrens ha battuto in finale  Gala León García 6–2, 6–2

Doppio femminile

 Joannette Kruger /  Francesca Schiavone hanno battuto in finale  Julija Bejhel'zymer /  Anastasija Rodionova 6-4, 6-0

Collegamenti esterni

 
ATP Tour 2001